Пила́р Монтсерра́т Ла́стра (; 15 января 1981, Монтерей-Парк, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. Была Playmate мужского журнала «Playboy» в августе 2004 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки